Zoltán Fodor ist der Name folgender Personen:

* Zoltán Fodor (Physiker) (* 1964), ungarischer theoretischer Physiker
 Zoltán Fodor (Ringer) (* 1985), ungarischer Ringer